

Odonyme 

 La rue Pierre-Bourdan est une voie située dans le 3 arrondissement de Lyon, en France.
 La rue Pierre-Bourdan est une voie située dans le quartier de Picpus du , en France.

Pseudonyme 

 Pierre Bourdan (1909-1948), journaliste et un homme politique français.